

Patronyme

 Alice Berend, (1875-1938), écrivaine allemande ;
 Ben Berend (1995-), coureur du combiné nordique américain ;
 Charlotte Berend-Corinth, (1880-1967), artiste-peintre allemande ;
 Elvira Berend (1965-), joueuse d'échecs soviétique puis kazakhe et luxembourgeoise ;
 Gudrun Berend, (1955- ), athlète est-allemande ;
 Iván T. Berend, (1930- ), historien hongrois.

Prénom